Klenner ist der Familienname folgender Personen:

Friedhelm Klenner (* 1946), deutscher Radrennfahrer
 Fritz Klenner (1906–1997), österreichischer Politiker
 Hermann Klenner (* 1926), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Hubertus Klenner (* 1959), deutscher Politiker, Bürgermeister von Marsberg
 Jochen Klenner (* 1978), deutscher Politiker, CDU
 John Klenner (1899–1955), amerikanischer Komponist und Songwriter
 Josef Klenner (* 1949), deutscher Sportfunktionär
 Sebastian Klenner (* 1976), deutscher Eishockeyspieler
 Stephan Klenner-Otto (* 1959), deutscher Zeichner
 Udo Klenner (* 1957), deutscher Maler, Regisseur und Bühnenbildner